Creve Coeur kan syfta på följande platser:

Mauritius 

 Crève Coeur (vattendrag), 
 Crève Coeur (ort), Pamplemousses, 
 Crève Coeur (berg),

USA 

 Creve Coeur, Missouri, Saint Louis County, 
 Creve Coeur, Illinois, ort, Tazewell County, 

Robotskapade Mauritiusförgreningar
Robotskapade USAförgreningar